São Clemente de Sande é uma povoação portuguesa do município de Guimarães, com 4,87 km² de área. e 1 695 habitantes (2011) Densidade: 348 hab/km².

Foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com Vila Nova de Sande, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande São Clemente com a sede em Sande Vila Nova.

População	
	

Antigas freguesias de Guimarães
Paróquias de Portugal com orago de São Clemente